Jaroslav Tomcik ou Jaroslav Tomčík, est un joueur de rugby à XV tchèque, évoluant au poste de centre ou de demi d'ouverture.

Biographie 
En club, Jaroslav Tomcik joue avec le RC Havirov. Il connaît sa première sélection le  contre l'Ukraine et il joue le Championnat européen des nations 2004-2006. Il dispute les matchs décisifs de la qualification pour la Coupe du monde de rugby à XV 2007.

Statistiques en équipe nationale 
 11 sélections
 25 points (5 essais)
 Sélections par année : 1 en 2004, 1 en 2005, 5 en 2006, 4 en 2007

Liens externes 
 

Joueur international tchèque de rugby à XV
Centre (rugby à XV)
Demi d'ouverture (rugby à XV)
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)